Куп Србије у фудбалу 2018/19. је тринаесто такмичење организовано под овим називом од стране Фудбалског савеза Србије.

Пропозиције такмичења 
Пропозицијама завршног дела такмичења за Куп Србије у фудбалу 2018/19. донетих од стране Извршног одбора Фудбалског савеза Србије предвиђено је да у завршном делу такмичења учествују:
 16 (шеснаест) клубова Суперлиге Србије,
 11 (једанаест) клубова Прве лиге Србије,
 5 (пет) клубова победника такмичења за Фудбалски куп Србије организованих у оквиру Фудбалских савеза покрајина, региона и ФС Београда,
 5 (пет) клубова најгорепласираних у Првој лиги Србије.

5 клубова победника такмичења за Фудбалски куп Србије организованих у оквиру Фудбалских савеза покрајина, региона и ФС Београда, и 5 клубова најгорепласираних у Првој лиги Србије играће претколо Купа Србије.

У завршно такмичење укључују се и клубови који су у завршеном такмичењу за 2017/18. годину испали у нижи степен такмичења - Прву лигу и одговарајуће Српске лиге. На основу ових критеријума у завршно такмичење пласирало се 27 клубова, па је потребно да се одигра 5 утакмица предтакмичења да би се такмичење свело на 32 клуба учесника шеснаестине финала.

Календар такмичења 
 Предколо: 12. септембар 2018.
 Шеснаестина финала: 26. септембар 2018.
 Осмина финала: 24. октобар 2018.
 Четвртфинале: 13. март 2019.
 Полуфинале: 17. април 2019. (I утак.), 15. мај 2019. (II утак.)
 Финале: 23. мај 2019. (Стадион Рајко Митић, Београд)

Учесници у сезони 2018/19.

Претколо 
У претколу 12. септембра 2018. године састају су се победници куп такмичења по регионима и најслабије пласиране екипе из прошле сезоне у Првој лиги Србије. Игра се једна утакмица код првоименоване екипе. У случају нерешеног резултата после регуларног тока утакмице, одмах се изводе једанаестерци. Резултати постигнути након извођења једанаестераца приказани су у загради. Напомена: ФК Јагодина неће учествовати у Купу Србије.

 Тимови који су прошли у шеснаестину финала: Младост Бачки Јарак, Раднички Пирот, Слобода Ужице, Колубара, ЛФК Младост
 Дир. пр. - Директан пролазак
 Напомена: ЛФК Младост из Лучана се као победник купа Западне Србије пласирао директно у шеснаестину финала Купа Србије, јер је екипа Јагодине је одустала од такмичења.

Шеснаестина финала

Жреб 
 Повлашћени тимови: Бачка Бачка Паланка, Борац Чачак, Вождовац, Војводина, Земун, Јавор Матис, Мачва, Младост Лучани, Напредак Крушевац, Партизан, Рад, Радник Сурдулица, Раднички Ниш, Спартак Ждрепчева крв, Црвена звезда, Чукарички.
 Неповлашћени тимови: Бежанија, Будућност Добановци, Динамо Врање, Инђија, Колубара, ЛФК Младост, Металац Горњи Милановац, Младост Бачки Јарак, Нови Пазар, Пролетер Нови Сад, Раднички 1923, Раднички Пирот, Синђелић Београд, Слобода Ужице, Телеоптик, ТСЦ Бачка Топола.

Жреб парова шеснаесине финала Купа Србије у сезони 2018/19. обављен је 18. септембра 2018. године, у Спортском центру Фудбалског савеза Србије у Старој Пазови.

Четрнаест (14) утакмица је одиграно 26. септембра 2018. године. Преостале утакмице Динамо Врање - Црвена звезда и Напредак Крушевац - Металац Горњи Милановац ће се одиграти 17. октобра 2018. године, због одигравања заосталог меча 5. кола Суперлиге Србије између Напретка из Крушевца и Црвене звезде.

Игра се једна утакмица код првоименоване екипе. Према пропозицијама такмичења, уколико се утакмица заврши нерешеним резултатом, одмах ће се изводити једанаестерци. Резултати постигнути након извођења једанаестераца приказани су у загради.

Извештаји са утакмица 

 Тимови који су прошли у осмину финала: Партизан, Радник Сурдулица, Земун, Синђелић Београд, Мачва, Чукарички, Младост Лучани, Борац Чачак, ТСЦ Бачка Топола, Раднички Ниш, Будућност Добановци, Јавор Матис, Војводина, Спартак Ждрепчева крв, Црвена звезда, Напредак Крушевац

Осмина финала 
Жреб парова осмине финала Купа Србије у сезони 2018/19. обављен је 19. октобра 2018. године, у Спортском центру Фудбалског савеза Србије у Старој Пазови.

Шест (6) утакмица је одиграно 24. октобра 2018. године. Преостале утакмице Црвена звезда - ТСЦ Бачка Топола и Јавор Матис - Радник Сурдулица ће се одиграти 21. новембра 2018. године и 14. новембра 2018. године, због одигравања меча Лиге шампиона између Ливерпула и Црвене звезде, разлог што се не игра други меч је непознат.

Игра се једна утакмица код првоименоване екипе. Према пропозицијама такмичења, уколико се утакмица заврши нерешеним резултатом, одмах ће се изводити једанаестерци. Резултати постигнути након извођења једанаестераца приказани су у загради.

Извештаји са утакмица 

 Тимови који су прошли у четвртину финала: Раднички Ниш, Спартак Ждрепчева крв, Партизан, Војводина, Напредак Крушевац, Младост Лучани, Радник Сурдулица и Црвена звезда

Четвртфинале

Жреб 
Извлачење парова биће полудириговано. Жреб ће се обавити са повлашћеним екипама и неповлашћеним екипама.

Повлашћени тимови: Партизан (Прошлогодишњи победник Купа Србије), Младост Лучани (Прошлогодишњи финалиста Купа Србије), Црвена звезда (Прошлогодишњи првак у Суперлиги Србије) и Раднички Ниш (Прошлогодишња трећепласирана екипа Супрелиге Србије).

Неповлашћени тимови: Спартак Ждрепчева Крв, Напредак Крушевац, Војводина и Радник Сурдулица.

Жреб парова четвртфинала Купа Србије у сезони 2018/19. обављен је 4. децембра 2018. године, у Спортском центру Фудбалског савеза Србије на Теразијама 3.

Све утакмице ће бити одигране 13. марта 2019. године.

Игра се једна утакмица код првоименоване екипе. Према пропозицијама такмичења, уколико се утакмица заврши нерешеним резултатом, одмах ће се изводити једанаестерци. Резултати постигнути након извођења једанаестераца приказани су у загради.

У четвртфинале су се пласирали следећи тимови: Партизан, Младост Лучани, Спартак Ждрепчева Крв, Радник Сурдулица, Војводина, Напредак, Раднички Ниш и Црвена звезда.

Извештаји са утакмица 

 У полуфинале Купа Србије су се пласирали: Младост Лучани, Партизан, Раднички Ниш и Црвена звезда.

Полуфинале 
Жреб парова полуфинала Купа Србије у сезони 2018/19. обавиће се 28. марта 2019. године, у Спортском центру Фудбалског савеза Србије на Теразијама 3.

Играју се две утакмице као домаћин и као гост. Према пропозицијама такмичења, уколико двомеч буде завршен нерешеним исходом, играће се продужеци од 2 пута по 15 минута, ако буде нерешено и после продужетака изводиће се једанаестерци. Резултати постигнути након извођења једанаестераца приказани су у загради.

У полуфинале су се пласирали следећи тимови: Младост Лучани, Партизан, Раднички Ниш и Црвена звезда.

Прва утакмица

Друга утакмица

Финале

Приказ свих фаза Купа Србије

Листа стрелаца 

Болдовани су они играчи који су најбољи стрелци

Види још 
 Суперлига Србије у фудбалу 2017/18.
 Прва лига Србије у фудбалу 2017/18.
 Финале Купа Србије у фудбалу 2019.

Референце

Спољашње везе 

 ФСС

Куп Србије у фудбалу
Сезона 2018/19. у српском фудбалу